Аукштайтия:

 Аукштайтия — этнографическая область на северо-востоке современной Литвы.
 «Аукштайтия» — многофункциональный стадион в городе Паневежис, Литва.
 «Аукштайтия» — футбольный клуб, в 2020 году выкупивший права на бренд «Экранаса» (Паневежис).